La strada – film Felliniego
 La Strada – organizacja
 La Strada – festiwal
 La Strada – polski zespół muzyczny nurtu disco polo i eurodance istniejący w latach 1995–1999